Натуральне число 797
 797 рік до нашої ери
 797 рік нашої ери